Doon, ville de l'Iowa aux États-Unis
 En République d'Irlande :
 Doon Hill, colline située sur la péninsule de Ballyconneely, dans le comté de Galway ;
 Doon, nom de trois townlands dans le comté de Cavan.
 La Doon, fleuve d'Écosse
 La rivière Doon, cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande
 La Doon School ou Doon, école pour garçons, située à Dehradun dans le Uttarakhand, en Inde

 Doon de Mayence : personnage principal de la Chanson de Geste du cycle éponyme.
 Doon de la Roche : voir aussi Le Cycle de Chanson de Geste de Doon de Mayence ou Cycle des barons révoltés
 Doon de Nanteuil : personnage principal de Chanson de Geste de la Geste de Nanteuil

Voir aussi 
 

Homonymie d'hydronyme